Бетховенское кольцо ():

 Бетховенское кольцо — награда Венской академии музыки и Венского Бетховенского общества.
 Бетховенское кольцо — награда Бетховенского фестиваля в Бонне.

 Кольцо Людвига ван Бетховена () — улица в городе Нойбранденбург